Espino de la Orbada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Espino de la Orbada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Espino de la Orbada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar